«Преследование» — название нескольких художественных фильмов: «Преследование» — фильм 1988 года.
 «Преследование» — фильм 1991 года.
 «Преследование» — британский фильм режиссёра Кристофера Нолана, вышедший в 1998 году.
 «Преследование» — французский фильм 2009 года.
 «Преследование» — нидерландский фильм 2019 года.